O 17 de Tamuz ( Shiv'ah Asar b'Tammuz) é um dia de jejum judaico que comemora o incumprimento das muralhas de Jerusalém antes da destruição do Segundo Templo. Acontece no 17º dia do 4º mês judaico de Tamuz e marca o início do período de luto de três semanas que antecede a Tisha B'Av.

O dia também tradicionalmente comemora a destruição das duas tábuas dos Dez Mandamentos e outras calamidades históricas que se abateram sobre o povo judeu na mesma data.

Ligações externas 
Rabi Eliezer Melamed - Pninei Halacha - As Leis do 17 de Tamuz

Festas judaicas